Rae se poate referi la:

Diviziuni administrative 
 Rae (Estonia), comună (vald) în Județul Harju, Estonia

Localități 
 Rae (Rae), sat în comuna Rae (Estonia)

Nume de persoane 
 Alex Rae, fotbalist scoțian
 Alexa Rae, actriță porno din SUA
 Arthur Rae, politician austrialian
 Ashly Rae, actriță și fotomodel scoțian
 Bob Rae, politician canadian
 Charlotte Rae, actriță din SUA
 Corinne Bailey Rae, compozitoare și cântăreață britanică
 Douglas Rae, om de afaceri scoțian
 Gavin Rae, fotbalist scoțian
 Gwynedd Rae, scriitoare pentru copii din Marea Britanie
 Nelson Rae, actor din SUA
 Savannah Rae, actriță din SUA
 Taija Rae, actriță porno din SUA